Ranton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
Ranton (Vienne), een gemeente in het Franse departement Vienne